Калугин, Фёдор:
 Калугин, Фёдор Захарович (1920—1976) — полковник, Герой Советского Союза.
 Калугин, Фёдор Иванович — Георгиевский кавалер; капитан генерал-майорского ранга; № 847; 26 ноября 1791.